Carrothers ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Carrothers (1924–1998), kanadischer Jurist und Präsident der Universität Calgary
 Bill Carrothers (* 1964), US-amerikanischer Jazz-Pianist
 Doug Carrothers (* 1950), kanadischer Politiker

Carrothers bezeichnet außerdem:

 Carrothers, einen Ort im US-Bundesstaat Ohio
Siehe auch
Carothers